Lacon bezeichnet:

 Lacon (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Schnellkäfer
 Lacon (Hund), einen Hund des Heros Aktaion

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lacon (Alabama)
 Lacon (Illinois)
 Lacon (Kentucky)